Hochschule der Polizei bezeichnet:

 die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster
die Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg
 die Hochschule der Polizei Hamburg (bis 2013)
 die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz
 die Hochschule der Sächsischen Polizei (FH)
 die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen